Enrico del Mercato – patriota e rivoluzionario italiano
 Francescantonio del Mercato – avvocato e patriota italiano
 Giancola del Mercato – giurista, storico e politico italiano